Hisar – miasto w Indiach
 Hisar – miasto w Tadżykistanie